A MoonBots é uma competição internacional de robótica promovida anualmente pela X PRIZE Foundation - patrocinadora do Google Lunar X PRIZE - e o LEGO Group. Participam equipas de 2 a 5 membros com as idades de 9 a 17 anos, sob a coordenação de um capitão com, no mínimo, 18 anos de idade.

O objetivo, na edição do MoonBots 2012, é o de conceber e desenvolver uma paisagem lunar inovadora, que seja capaz de suportar a simulação de uma missão de um robot LEGO Mindstorms. O desafio é considerado como um jogo de habilidade, e foi concebido para proporcionar aos participantes aprendizados sobre robótica e trabalho de construção em equipa, ao mesmo tempo em que desperta interesse sobre a nova corrida à Lua.

O desafio consiste em três fases:

 Constituição e inscrição das equipas, provendo uma descrição sumária de como seria uma paisagem lunar caso a equipa a pudesse construir, onde a mesma seria exibida caso ganhasse o conjunto LEGO Mindstorms e os materiais para construí-la, e produzindo um vídeo de 4 minutos descrevendo o interesse da mesma no Google Lunar X PRIZE ou nos artefatos históricos deixados pelo Homem na Lua.
 Projetar um jogo Google Lunar X PRIZE/LEGO Mindstorms para o robot executar na paisagem lunar da equipa; construir a paisagem lunar; construir, programar e testar o robot.
 Selecionar uma locação para demonstrar o jogo Google Lunar X PRIZE/LEGO Mindstorms e fazer uma apresentação em videoconferência mundial para mostrar a paisagem lunar e o robot construídos, e o jogo feito pela equipa.

Para a edição de 2012 os requisitos estipulados para a paisagem lunar são:

 dimensões não maiores do que 191 x 191 centímetros (correspondentes a um quadrado de 5 LEGO "baseplates" de 48 x 48);
 base de partida para o robot - colocada em um dos cantos do quadrado da paisagem, com dimensões não maiores do que 21 x 29 centímetros, elevada a 7 centímetros do nível da paisagem;
 serra - um platô construído com qualquer material, com 32 "studs" (25 centímetros) de largura correndo ao longo da extensão total da paisagem. Necessita ter 16 "bricks" (15 centímetros) de altura. Em cada um dos lados do platô pode ser construída uma rampa, mas a construção total não pode exceder a três vezes uma "baseplate" de 48 x 48 (105 centímetros) de largura.
 Área de missão - a área disponível no lado oposto ao da serra. Nela devem estar dispostos, o mais distante possível entre si, dois objetos para serem apanhados e trazidos pelo robot para a base de partida.
 Itens de missão - ao menos dois, a serem concebidos e construídos para serem apanhados e transportados pelo robot.

A missão do robot consiste em sair da base de partida, mover-se para subir a primeira rampa da falésia para atravessar o platô e descer na área de missão. Nesta, devem ser coletados os itens de missão e trazê-lo de volta à base de partida. A missão estará concluída quando o robot tocar a base de partida.

Os requisitos do robot são:

 Tamanho - o robot não deverá exceder as dimensões de uma folha A-4 (297 x 210 milímetros) no início do percurso. Pode expandir o seu tamanho após a partida mas apenas pelo acréscimo do próprio tamanho em qualquer direção. Poderá usar rodas ou esteiras apenas se forem construídas de peças LEGO padrão.

 Energia solar - o robot poderá ter que transportar um painel solar 4D da Dexter Industries e as dimensões do mesmo devem ser concebidas para acomodá-lo.

 Materiais - o robot deverá ser construído inteiramente por peças LEGO e ser controlado por elementos LEGO Mindstorms NXT.

 Sensores - apenas um "tijolo inteligente" LEGO Mindstorms NXT é permitido por robot. Um número ilimitado de motores LEGO, peças LEGO e LEGO Technic, e sensores LEGO pode ser utilizado.

 Software e controle - O robot deverá ser capaz de operar com autonomia durante a apresentação ao vivo da missão. Deverá obedecer a um programa baixado e executado no microcontrolador NTX. Todos os robôs deverão ser programados com LEGO Mindstorms NXT-G ou National Instruments LabVIEW com o LabVIEW NXT Toolkit ou o LabVIEW para LEGO Midstorms. Uma vez iniciada a missão, nenhuma interferência externa (toque, luz, som, uso de controles remotos, etc.) poderá ser utilizado para influenciar o percurso do robot ou o seu programa. Ele deverá permanecer autónomo baseado em sua programação e leituras de sensores.

 Alimentação - o robot poderá ser alimentado por:
 6 pilhas AA;
 pacote de baterias oficial LEGO Mindstorms NXT (branco ou cinzento);
 painel solar 4D da Dexter Industries para alimentar o conjunto de baterias Mindstorms: este será o método preferido para alimentar e operar o robot.
Os temas do jogo poderão ser um ou mais dos seguintes tópicos:

 missão Google Lunar X PRIZE;
 artefatos históricos na superfície lunar;
 energia solar na Lua;
 um desafio noturno do rover lunar.

As equipas deverão prover um sistema de pontuação de tarefas para os respectivos jogos.

Ligações externas 
 Página oficial
 MoonBots in Dexter Industries
 "So What Is This MoonBots Contest All About?"

Competições
Exploração espacial
Google
Lego
Lua